Georg Luksch ist der Name folgender Personen:

* Georg Luksch (Komponist) (1921–1996), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Georg O. Luksch (* 1966), österreichischer Komponist und Musikproduzent